Победінський Володимир Дмитрович (1991-2015) — солдат батальйону «Донбас», учасник російсько-української війни.
 Побєдінський Никифор Федорович — старшина РА, повний кавалер ордена Слави.